W Polsce
 Jawornik – część miasta Goleniów
 Jawornik – część miasta Wisła
 Jawornik – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Myślenice 
 Jawornik – część wsi Rozbórz Długi w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Pruchnik
 Jawornik – część wsi Korniaktów Południowy w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Białobrzegi
 Jawornik – część wsi Wola Dalsza w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Białobrzegi
 Jawornik – część wsi Krzemienica w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Czarna
 Jawornik – część wsi Mikulice w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Gać
 Jawornik – część wsi Łubno w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Dynów
 Jawornik – część wsi Krasne w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Krasne
 Jawornik – osada w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Komańcza 
 Jawornik – wieś w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Niebylec 
 Jawornik – gromada

 Jawornik – potok, dopływ Osławicy
 Jawornik – potok, dopływ Wisły 
 Jawornik – potok, dopływ Sanu
 Jawornik – potok, dopływ Nidzicy
 Jawornik – potok, dopływ Nysy Szalonej
 Jawornik – potok, dopływ Nysy Kłodzkiej

 Jawornik (635 m) – góra w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim
 Jawornik (761 m) – góra w Beskidzie Niskim, kulminacja Gniazda Jawornika
 Jawornik (1021 m) – góra w Bieszczadach
 Jawornik (1047 m) – góra w Bieszczadach
 Jawornik (457 m) – góra na Pogórzu Przemyskim
 Jawornik – szczyt w Gorganach

 Inne
 Jawornik (Явірник) – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim Ukrainy

 Zobacz też
 Jawornik Polski, Jawornik Ruski, Jawornik-Przedmieście
 Javorník